McWhinnie ist der Familienname von:
 Mary Alice McWhinnie (1922–1980), US-amerikanische Biologin

Sonstiges:
 McWhinnie Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika